Historisch-kritische Methode steht für folgende Methoden der Interpretation historischer Texte:

 Historisch-kritische Methode (Geschichtswissenschaft) für die Anwendung in der Geschichtswissenschaft und verwandten Fächern
 Historisch-kritische Methode (Theologie) für die Anwendung in der Exegese biblischer Texte

Siehe auch:
 Historisch-kritische Ausgabe, Ausgabe eines Textes in der Editionswissenschaft